Ogunrinde ist der Familienname folgender Personen:

 Temi Ogunrinde (* 1996), nigerianische Hammerwerferin
 Thomas Ogunrinde (* 1960), nigerianischer Tischtennisspieler